La Copa de Campeones de Europa 1984-85 fue la edición número 30 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1984 y mayo de 1985, con la participación inicial de 32 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales.

Esta edición está oscurecida por los sucesos que tuvieron lugar el 29 de mayo de 1985, antes de llevarse a cabo la final disputada en el Estadio Heysel de Bruselas, cuando los hooligans del Liverpool FC arremetieron contra un grupo de aficionados europeos, saldando 39 muertos (34 de ellos simpatizantes de la Juventus Football Club) y 600 heridos, evento conocido como la Tragedia de Heysel.  

La final se realizó por motivos de orden público en la cual el cuadro turinés se llevó la victoria. A nivel deportivo, con este resultado los italianos se convirtieron en el primer club en la historia del fútbol europeo en ganar las tres principales competiciones confederativas (Copa de Europa / Champions league, Copa de la UEFA/ Europa League, y la Recopa de Europa), siendo a posteriori el equipo que menos tiempo requirió para lograrlo (8 años).

Siguiendo al desastre, los clubes ingleses recibieron una suspensión de cinco años para participar en cualquier competición europea, terminando así un periodo de gran éxito para los clubes ingleses en la Copa de Europa que había visto 3 clubes ganando siete finales desde 1977, incluyendo seis finales consecutivas. No habría un club inglés campeón de Europa hasta 1999, cuando Manchester United ganó a Bayern Múnich 2-1.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1984–85:

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA